Der IEEE Particle Accelerator Science and Technology Award ist ein Preis des IEEE (Abteilung Kern- und Plasmaphysik) für Teilchenbeschleuniger-Physik und -Technologie. Es werden alle zwei Jahre zwei Preise vergeben, davon ein Nachwuchspreis. Zuletzt erfolgte die Vergabe alle ein bis zwei Jahre.

Er gilt als einer der bedeutendsten Preise auf dem Gebiet der Beschleunigerphysik neben dem Robert R. Wilson Prize der American Physical Society, den EPS Accelerator Group Prizes der European Physical Society und dem USPAS Prize for Achievement in Accelerator Physics and Technology.

Preisträger 
 1989 L. Jackson Laslett (Lawrence Berkeley Laboratory) for many outstanding contributions to accelerator science and technology.
 1991 Perry B. Wilson und Z .D. Farkas (SLAC), for the invention and implementation of the SLED Scheme at SLAC. Ronald M. Scanlan (Lawrence Berkeley Laboratory) und David Larbelestier (University of Wisconsin-Madison) for the development of Ni-Ti superconducting material for high current density application in high field superconducting magnets.
 1993 Thomas L. Collins (Fermi National Accelerator Laboratory, FNAL) for his invention of long, straight sections for synchrotron and storage rings, and his design of the lattices of the Fermilab Main Ring, Tevatron, and Antiproton Source. Louis W. Anderson (University of Wisconsin) und Yoshiharu Mori (KEK) for their invention and development of the optically pumped polarized negative hydrogen ion source.
 1995 Pierre M. Lapostolle for development of beam dynamics and accelerator structure theory. Jürgen Struckmeier (GSI Darmstadt) for physical and mathematical description of emittance growth in intense beams.
 1997 K. Leung (Lawrence Berkeley National Laboratory) for his many ion source technology contributions benefitting synchrotrons, fusion devices and systems, ion implantation, proton therapy, and ion beam lithography. David Sutter (US Department of Energy) for forming and managing a highly effective federal R&D program for the advancement of particle accelerator technologies.
 1999 Ilan Ben-Zvi (Brookhaven National Laboratory) for contributions to high-brightness electron beam technology and superconducting rf technology and for his leadership of Brookhaven's National Laboratory's Accelerator Technology Facility. G. William Foster und Gerald P. Jackson (FNAL), for their leading roles in the conceptualization, design, and development of the first large-scale application of permanent magnet technology for beam transport, in the forms of the 8 GeV Booster to Main Injector transfer line and the Recycler Ring at Fermilab.
 2001 John T. Seeman (SLAC) for his outstanding leadership of the accelerator physics of the design, construction and commissioning of the highly successful PEP II positron-electron asymmetric collider. Lloyd M. Young (Los Alamos National Laboratory) for his invention, development, and beam line operation of the resonantly-coupled RFQ structure and the methods used to tune it and other RFQ structures.
 2003 Keith Symon (University of Wisconsin, Madison) for many fundamental accelerator concepts which include invention of Fixed Field Alternating Gradient Accelerators (FFAG), most notably incorporated into spiral sector cyclotrons; for defining a formalism describing motion under the influence of RF as required for stacking and other particle manipulations; and for techniques for analyzing collective instabilities. Stephen Milton (Argonne National Laboratory) for contributions to coherent radiation sources especially his leading role in achieving saturated operation at visible and ultraviolet wavelengths in a self-amplified spontaneous emission free-electron laser.
 2005 Ronald Davidson (Plasma Physics Laboratory, Princeton University), for pioneering contributions to the theory of charged particle beams with intense self fields, including fundamental studies of nonlinear dynamics and collective processes. Thomas Roser (Brookhaven National Laboratory) for pioneering scientific work and introduction of new technology in the acceleration, storage and collision of polarized protons in the high energy collider RHIC.
 2007 Victor Malka (Laboratoire d’Optique Appliquée, Palaiseau) for groundbreaking work on laser-plasma accelerators. Michael Harrison und Satoshi Ozaki (Brookhaven National Laboratory) for leadership in the successful design and construction of the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC).
 2009 Chandrasekhar Joshi (UCLA), for his pioneering role, scientific contributions and leadership in the development of laser and particle driven plasma accelerators. Kiyomi Seiya (Fermi National Accelerator Laboratory) for developing and successfully implementing slip stacking of proton batches injected into the Fermilab Main Injector
 2011 Alper A. Garren (Lawrence Berkeley National Laboratory) for Seminal Contributions to Beam Physics and Lattice Design. Patric Muggli (University of Southern California) for Seminal Contributions to Beam Physics and Beam-Plasma Interactions.
 2012 Hasan Padamsee (Cornell University) for contributions to the science and technology of RF superconductivity, Vitaly Yakimenko (Brookhaven National Laboratory) for contributions to high-brightness electron beams and to their application to advanced accelerators and light sources.
 2013 Alexander J. Dragt (University of Maryland, College Park) for substantial contributions to the analysis of non-linear phenomena in accelerator beam optics by introducing and developing map-based approach, Mark Hogan (Stanford Linear Accelerator Center) for leadership and scientific contributions in forging an unprecedented partnership between plasma-based and conventional particle accelerator science and technology.
 2015 Sergey Belomestnykh (Brookhaven National Laboratory) for achievements in the science and technology of RF and SRF for particle accelerators, Ivan Bazarov (Cornell University) for contributions to science and technology of energy recovery linacs and high-brightness photoinjectors.
 2016 Wim Leemans (Lawrence Berkeley National Laboratory) for pioneering development of laser-plasma accelerators, Anna Grassellino (Fermi National Accelerator Laboratory) for pioneering nitrogen-doping of superconducting RF cavities.
 2018 Herman Grunder (Jefferson Lab, Argonne National Laboratory) for far reaching contributions to accelerator science and technology, Sandra Biedron (University of New Mexico) for broad impact in accelerator science and technology.
 2019 John R. Cary (University of Colorado, Tech-X Corporation) for exceptional contributions to accelerator and beam physics, Paolo Craievich (Paul Scherrer Institute) for exceptional contributions to accelerator science and technology.
 2021 Xijie Wang (SLAC National Accelerator Laboratory) for contributions to the development of high brightness, ultrafast electron beams and their applications to free-electron lasers and ultrafast electron diffraction, Nathan Moody (Los Alamos National Laboratory) for deep and broad contributions to accelerator science and technology, especially multi-disciplinary photocathode science.
 2022 Jean Delayen (Old Dominion University) for his extensive and pioneering contributions to the science and technology of superconducting rf accelerators, particularly crab cavities, and for his leadership in developing the Center for Accelerator Science at Old Dominion University for educating a new generation of accelerator scientists, Alexander Romanenko (Fermilab) for outstanding contributions to science and technology of radio frequency superconductivity for particle accelerators.

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Physikpreis
Wissenschaftspreis (Vereinigte Staaten)
Erstverleihung 1989